Renfrew (Schotland), een stad in de Schotse council Renfrewshire.
 Renfrew (Canada), een plaats in de Canadese provincie Ontario.
 Colin Renfrew, linguist en auteur van o.m. Archaeology and Language: The Puzzle of Indo-European Origins, (London: Pimlico 1987)